Mauprat, roman de George Sand (1837) 
 Mauprat, adaptation télévisée du roman (1972)
 Mauprat, film de Jean Epstein (1926)